Pallhausen ist

 der Name eines Gemeindeteiles der Stadt Freising, siehe Pallhausen (Freising)

Pallhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Vincenz Pall von Pallhausen (1759–1817), bayerischer Beamter, Archivar und Historiker